Brastberger ist der Familienname folgender Personen
 Gebhard Ulrich Brastberger (1754–1813), deutscher Philosoph und Pädagoge
 Immanuel Gottlob Brastberger (1716–1764), deutscher Geistlicher